Pradon ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Pradon (1644–1698), französischer Tragödiendichter
 Jérôme Pradon (* 1964), französischer Schauspieler und Sänger